Папуга:

 Папуга, Александр Фёдорович (род. 1947) — советский футболист.
 Папуга, Ян (1915—1974) — польский прозаик-маринист.